Швойницкий — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Швойницкий, Александр Владимирович (1948—2007) — советский футболист.
 Швойницкий, Алексей Владимирович (1956—2003) — советский и украинский футболист.
 Швойницкий, Роман (1845—1915) — польский художник, повстанец.